Parasewellia är ett släkte av fiskar. Parasewellia ingår i familjen grönlingsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grönlingsfiskar
Parasewellia